Molekulska formula -{C6H15O4P}- se može odnositi na:

 Diizopropilfosfat
 Trietilfosfat